Комаро́вский (Камаро́вский) и Комаровская (, , , ) — русская фамилия русско-польского происхождения. Также — топоним.

Комаровские (Камаровские) — русский графский и дворянский род, берущий начало от Павла Прокофьевича Комаровского, польского выходца.

Комаровский 
 Комаровский, Абрам Семёнович (1865—1956) — российский и советский химик, лауреат Сталинской премии 1952 года.
 
 Комаровский, Андрей Анатольевич (род. 1985) — российский баскетболист.
 Комаровский, Василий Алексеевич (1881—1914) — русский поэт «Серебряного века».
 Комаровский, Владимир Алексеевич (1883—1937) — русский художник, иконописец, реставратор.
 Комаровский, Владимир Савельевич (1936—2022) — советский и российский философ, политолог, профессор РАНХиГС, заслуженный деятель науик РФ (2002).
 Комаровский, Глеб Николаевич (1923—1984) — советский детский писатели и кинорежиссёр.
 
 Комаровский, Евгений Олегович (род. 1960) — советский и украинский педиатр, телеведущий, известный как Доктор Комаровский.
 Комаровский, Евграф Федотович (1769—1843) — русский генерал-адъютант.
 
 Комаровский, Игорь Сергеевич (род. 1971) — белорусский государственный и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания VI и VII созывов
 Камаровский, Леонид Алексеевич (1846—1912) — русский юрист, член-корреспондент Петербургской АН (1910).
 Комаровский, Леопольд Викентьевич (1930—2011) — советский и российский учёный в области механики. Заслуженный деятель науки РФ.
 Комаровский, Михаил Петрович — генерал-лейтенант флота.
 Комаровский, Николай Михайлович (1882—1969) — генерал-майор, командир 1-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска.
 Комаровский, Роман Антонович (1898 — ?) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Комаровский, Юрий Владимирович (род. 1952) — советский и российский политик, государственный деятель.

Комаровская 
 Комаровская, Надежда Ивановна (1885—1967) — русская драматическая актриса и театральный педагог.
 Комаровская, Ирина Юрьевна (1959—2016) — псевдоним палеонтолога, организатора мероприятий в ленинградской тусовке хиппи и рокеров. Также известна под фамилиями Линник, Кузнецова и Левшакова.

Топоним

Россия 
 Комаровский — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Комаровский — посёлок в Канском районе Красноярского края.
 Комаровский — посёлок в Ясненском районе Оренбургской области.

Туркмения 
 Комаровский — посёлок в Ахалской области Туркмении.

Разное 
 Комаровский берег — российский памятник природы, особо охраняемая природная территория.
 Комаровский мост — мост в Санкт-Петербурге через реку Охта.
 Комаровский некрополь — кладбище в посёлке Комарово в пригороде Санкт-Петербурга.
 Комаровский рынок — главный продовольственный рынок Минска
 Комаровский сельский совет — входит в состав Изюмского района Харьковской области Украины.
 Комаровский скит — нижегородский старообрядческий скит, находившийся на реке Керженец.
 Малокомаровский — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
  — список сельсоветов на территории бывшего СНГ.

См. также 
 Комар (значения)
 Комаров
 Комарова
 Комаровка
 Комарово
 Комаровы
 Комары (значения)
 Коморовский

Примечания